Jen Miller (kunstenares), een Amerikaans actrice, kunstenares en prediker
 Jen Miller (producer), een Amerikaans producer en activiste